FAS je lahko kratica za:
 fetalni alkoholni sindrom
 Zveza ameriških znanstvenikov (), neprofitno združenje znanstvenikov, ki so sodelovali pri Projektu Manhattan
 Sintaza maščobnih kislin, encim (angleško Fatty acid synthase)
 Club Deportivo FAS, salvadorski nogometni klub

Fas kot beseda se lahko nanaša na:

 Fes, Maroko, četrto največje mesto v Maroku (Fas je različica zapisa imena)
 Fas-receptor (FasR), celični receptor, del biokemične poti induciranja apoptoze, in Fas-ligand (FasL), beljakovina, ki aktivira ta receptor

Glej tudi